Алекса́ндр Ма́слов:
 Маслов, Александр (род. 1993) — российский боец смешанных единоборств.
 Маслов, Александр Александрович — артист цирка, эквилибрист, заслуженный артист России (1993).
 Маслов, Александр Васильевич (1906—1971) — советский энтомолог и паразитолог, доктор биологических наук.
 Маслов, Александр Владимирович (род. 1967) — российский футболист.
 
 Маслов, Александр Константинович (род. 1952) — советский футболист, российский тренер.
 Маслов, Александр Петрович (1922—1945) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Маслов, Александр Спиридонович (1907—1941) — лётчик, Герой России (посмертно).
 Маслов, Александр Степанович (1936—2013) — советский и российский государственный деятель, финансист.
 Маслов, Александр Яковлевич (1928—1995) — советский и российский учёный в области эксплуатации сложных систем.